Желтоголовая кваква () — птица семейства цаплевых.

Описание 
Эта изящная цапля достигает длины примерно в 61 см и весит 625 г. Она внешне похожа на обыкновенную квакву (Nycticorax nycticorax), однако значительно стройнее её. Голова относительно большая, а клюв необычно толстый. Оперение тела на верхней стороне преимущественно тёмно-серое с серебристыми краями и бледно-серое на брюхе. Голова чёрная с белым до желтоватого лбом, имеется хохол и белые полосы под глазами. В брачный период цвет лба и щёк меняется на жёлтый, а на затылке вырастают длинные, белые декоративные перья. У птицы красные глаза и короткие, жёлтые ноги. Половой диморфизм отсутствует. Оперение молодых птиц коричневое с белыми или серыми пятнами.

Распространение 
Желтоголовая кваква гнездится на побережье юга США, в Вест-Индии, почти во всей Центральной Америке и на севере Южной Америки. При этом северные популяции считаются перелётными птицами. Птицы предпочитают побережье, мангровые и прибрежные болотистые местности.

Образ жизни 
В более тёплых частях своего ареала желтоголовая кваква — это оседлая птица, тем не менее, птицы из северных частей мигрируют зимой в Центральную Америку и на острова Карибского моря. Птицы охотятся в одиночку, терпеливо ожидая свою добычу у края водоёма. Птицы предпочитают питаться ракообразными, а также амфибиями, насекомыми и моллюсками. Рыба составляет совсем незначительную часть их рациона. Как и обыкновенная кваква, желтоголовая кваква ищет пищу чаще в сумерки. Свои гнёзда из веток и тростника птицы сооружают парами или в свободных колониях. Они гнездятся обычно на деревьях или кустах вблизи водоёмов. Самка откладывает от двух до пяти сине-зелёных яиц. Заботятся о птенцах оба родителя.

Фото

Примечания

Литература 
 National Geographic Society: Field Guide to Birds of North America. Washington D.C. 1999.
 David Sibley: The North American Bird Guide. London 2000.

Животные, описанные в 1758 году
Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки
Цаплевые